Орло́в Пи́мен Ники́тич (1812, хутор Мало-Фощеватый, Воронежская губерния — , Рим, Папская область) — русский .

Биография 
Пимен Орлов родился на хуторе Мало-Хвощеватый Острогожского уезда Воронежской губернии в семье мельника. С раннего детства у мальчика обнаружились незаурядные способности и любовь к рисованию. Родители, однако, желали, чтобы сын продолжил семейное дело и не разделяли увлечение своего ребенка, к тому же из-за бедности крестьянская семья и не могла позволить сыну серьёзно учиться живописи.

Однако юный Пимен твердо решил посвятить свою жизнь изобразительному искусству. В подростковом возрасте он уходит из дома и поступает в ученики к странствующему маляру. Малярами в то время называли не только тех, кто красит дома, стены и заборы, но и художников-самоучек, не имевших никакого специального образования. Многие маляры ходили из селения в селение, предлагая свои услуги как по простой покраске полов, стен, заборов и т. п. так и по художественному оформлению вывесок, афиш, рекламных плакатов и т. п. Опытные маляры часто получали заказы по росписи сельских храмов, декоративной росписи стен комнат помещичьих усадеб и помещений в общественных зданиях. Писали они и картины по заказам провинциальных помещиков и других состоятельных людей.

Переходя вместе с маляром из селения в селение и принимая участие в исполнении заказов, Пимен постепенно осваивает азы живописи. Желая совершенствоваться в мастерстве, Орлов сменил несколько учителей, пока не стал получать собственных заказов на иконы в церквах и на портреты от окрестных помещиков. Случай однажды свел его с местным предводителем дворянства Гладким, который, ознакомившись с искусством Пимена Никитича, счел не бесполезным отправить его в Санкт-Петербург для определения в Императорскую Академию художеств, куда, после долгих усилий, Орлов и поступает в 1834 году.

В течение следующих трех лет Пимен Орлов учится в Академии в портретном классе К. П. Брюллова. Выбор жанрового направления был не случаен. Карл Брюллов в середине XIX века считался ведущим российским портретистом, картины его высоко ценились, число желающих заказать у него портретное изображение было велико. Многие живописцы подражали художественной манере Брюллова. Орлов же, не имея серьёзной материальной поддержки со стороны, в студенческие годы вынужден был зарабатывать на жизнь собственным творчеством и портреты в стиле Брюллова позволили Пимену Никитичу иметь достаточно средств к существованию. Из работ студенческой поры наиболее удачными являются портреты Олениной и полковника князя Голицына.

Постоянная работа над портретами способствовала значительному росту мастерства художника — в 1836 году Орлову была присуждена серебряная медаль 2-й степени.

В 1837 году Пимен Никитич заканчивает обучение в Академии с серебряной медалью первой степени, полученной им за портреты с натуры князя Голицына, госпожи Тимофеевой и девицы Эссен и званием свободного художника.

В 1841 году при содействии Общества поощрения художников и лично конференц-секретаря Академии художеств В. И. Григоровича, Орлов получил возможность отправиться в Италию. Пимен Никитич поселяется в Риме, где достаточно быстро завоевывает известность своими картинами, выполненным в традиционном итальянском варианте бытового классицизма с его преувеличенной красотой в изображении персонажей и обстановки. Наличие постоянных заказов от местных жителей было очень важно для художника, так как для него это по-прежнему был основной и, пожалуй, единственный регулярный источник дохода

Только в 1848 году Пимену Никитичу удалось прислать в Санкт-Петербург картину «Девушка, моющая белье», за которую ему, по ходатайству Академии, обратившей внимание императора Николая I на то, что Пимен Никитич хочет себя посвятить исторической живописи, была назначена на год пенсия в 300 руб.

В 1849 году всем пенсионерам, а в том числе и Орлову, было велено вернуться в Россию, однако Орлов сумел убедить правительство разрешить продолжить ему оставаться в Италии в связи с болезнью глаз и необходимостью окончить заказанные ему картины, уже начатые им.

Орлов останется в Италии ещё на 16 лет. За это время он напишет множество мастерски выполненных картин: «Октябрь месяц в Риме» (в двух редакциях: «Итальянское Утро» и «Сцена из римского карнавала»), «Девушка, прогуливающаяся по Porte d’Anzio», «Итальянка на балконе во время карнавала» (экспонировалась на выставке в Риме в мае 1856 года), «Обет Мадонне», «Возвращение с жнитвы» и «Ave Maria», портреты великой княгини Ольги Николаевны, госпожи Третьяковой и др. Большинство своих полотен Орлов выставлял в Риме и был довольно известен итальянской публике. Местные критики очень тепло отзывались о его работах. Часть своих картин художник отсылал в Россию и на основании их, равно, как и на основании отзывов из Рима, получил в 1857 году звание академика портретной живописи.

На Родину художник так и не вернулся — он умер от воспаления мозга в Риме 24 сентября (6 октября) 1865 года. Захоронение П. Н. Орлова на римском  до настоящего времени не сохранилось, — прах перенесен в общую могилу у Аврелиевой стены; № 131; МК.

Художественное наследие П. Н. Орлова 
Картины Орлова, вызывавшие похвалы современников, отличаются мягкостью и красотой колорита, наряду с эффектностью освещения и тщательностью отделки. Большую часть работ художника составляют портреты, и жанровые сцены из жизни итальянцев, однако есть произведения исторической тематики и пейзажи.

Большинство произведений Пимена Никитича осталось в Италии и находится в частных собраниях западноевропейских коллекционеров. Однако и в России они пользовались спросом — картины «Молодая римлянка у фонтана», «Итальянское утро» были куплены императором Николаем I, картина «Итальянка на балконе во время карнавала» в марте 1857 года была куплена императором Александром II (экспонировалась на академической выставке 1857 года), «Раскаяние бандита» приобрел для своей коллекции собиратель Шулепников.

В настоящее время картины Орлова представлены во многих музеях России и стран СНГ — Третьяковской галерее, Закарпатском областном художественном музее имени Й. Бокшая (Украина) и других.

До 2020 года картины «Напутствование князя Михаила Тверского» и «Смерть Михаила Тверского», находящиеся в Тверской картинной галерее, приписывались Пимену Орлову. Однако исследования научного сотрудника Государственной Третьяковской галереи доктора искусствоведения Светланы Степановны Степановой показали, что эти картины пренадлежат кисти художника Ивана Петровича Орлова (1815-1861), уроженца села Нестерово Старицкого уезда Тверской губернии.

Галерея

Примечания

Источники 
 
 
 http://www.art-catalog.ru/artist.php?id_artist=300
 https://web.archive.org/web/20111017232237/http://artru.info/ar/11905/
 https://web.archive.org/web/20081009222448/http://www.genealogia.ru/projects/necropolis/tes1/alf3.html
 https://gallery.tverreg.ru/news/4202/

Ссылки 

Родившиеся в Каменском районе (Воронежская область)
Выпускники Императорской Академии художеств